Painkiller Jane – postać fikcyjna, superbohaterka z serii komiksów autorstwa Jimmy’ego Palmiottiego i Joego Quesady
 Painkiller Jane – amerykański fantastycznonaukowy film akcji z 2005 roku (w Polsce znany pod tytułem Bezcenna Jane)
 Painkiller Jane – kanadyjsko-amerykański fantastycznonaukowy serial telewizyjny z 2007 roku

Zobacz też 
 Painkiller